Середеево — деревня в Пустошкинском районе Псковской области (Алольская волость)
 Середеево — озеро в Пустошкинском районе Псковской области